Ку́бок Исла́ндии по футбо́лу — ежегодный футбольный турнир, проводящийся среди исландских клубов по олимпийской системе. Обладатель трофея получает право выступления в Суперкубке Исландии, а также квалифицируется в первый отборочный раунд Лиги Европы. До 1972-го года включительно финалы разыгрывались на рейкьявикской арене «Мелавётлюр». Начиная с 1973-его года финальный матч Кубка Исландии проводится на стадионе «Лёйгардальсвётлюр».

Розыгрыш трофея начинается на стадии 1/64 финала. При этом клубы Избранной лиги вступают в борьбу с 1/16 финала. В последнем турнире (2019) в борьбе за Кубок участвовали 80 команд.

Финалы

Финалисты

Годы участия в финалах 

Исландия
Футбол в Исландии